Neveu ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Neveu (1890–1975), Schweizer Bobfahrer
 André Neveu (* 1946), französischer theoretischer Physiker
 Cyril Neveu (* 1956), französischer Motorradrennfahrer
 Cyrille Neveu (* 1973), französischer Triathlet
 Franz Xaver von Neveu (1749–1828), von 1794 bis 1803 der letzte Fürstbischof von Basel
 Franz Anton von Neveu (1781–1837), deutscher Oberforstmeister und Gutsbesitzer
 Ginette Neveu (1919–1949), französische Violinistin
 Jacques Neveu (1932–2016), französischer Mathematiker
 Pie Eugène Joseph Neveu (1877–1946), französischer Theologe und Apostolischer Administrator von Moskau
 Annlies Schmidt-de Neveu (1915–2010), deutsche Cellistin und Hochschullehrerin

Neveu bezeichnet:
 Nepos, römische Bezeichnung für einen Neffen oder Nachkommen

Siehe auch:
 Neveux